Ла Крусиљера има више значења:

 Ла Крусиљера (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Крусиљера (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику